Ellertsveld (Drenthe)
Ellertsveld (Haarlem)